Ain Defla steht für:
 Ain Defla (Provinz), eine algerische Provinz
 Ain Defla (Stadt), eine algerische Stadt